Никола́й Скля́ров:
 Скляров, Николай Васильевич (1875—1920) — генерал-майор, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Скляров, Николай Митрофанович (1907—2005) — учёный в области материаловедения, доктор технических наук, профессор.